Een gemeente in Slowakije: 
 Lažany (okres Prešov)
Een gemeente in Tsjechië: 
 Lažany (okres Blansko)
 Lažany (okres Liberec)
 Lažany (okres Strakonice)
 Dolní Lažany